L'edizione 1999-2000 della A' Katīgoria fu la 61ª del massimo campionato di calcio cipriota; vide la vittoria finale dell'Anorthosis, che conquistò il suo undicesimo titolo, il quarto consecutivo.

Capocannoniere del torneo fu, per il terzo anno di seguito, Rainer Rauffmann dell' con 34 reti.

Formula
Le 14 squadre partecipanti hanno disputato il campionato incontrandosi in due gironi di andata e ritorno, per un totale di 26 giornate. Erano previste tre retrocessioni.

Classifica finale

G = Partite giocate; V = Vittorie; N = Nulle/Pareggi; P = Perse; GF = Goal fatti; GS = Goal subiti; DR = Differenza reti.
(C): Campione nella stagione precedente
(CC): Vince la Coppa di Cipro

Verdetti
 Anorthosis Campione di Cipro 1999-2000.
 Ethnikos Assia, Anagennisi Dherynia e Alki Larnaca retrocesse in Seconda Divisione.

Qualificazioni alle Coppe europee
  UEFA Champions League 2000-2001: Anorthosis qualificato al secondo turno preliminare.
  Coppa UEFA 2000-2001: Omonia e APOEL qualificate al turno preliminare.
 Coppa Intertoto 2000: Nea Salamis qualificato.

Risultati

Note

Voci correlate
Coppa di Cipro 1999-2000
Seconda Divisione 1999-2000 (Cipro)

Collegamenti esterni

Calcio nel 1999
Calcio nel 2000
1999-2000